Спрощена англійська мова — одна зі спрощених форм англійської мови, наприклад:
 Базова англійська (Basic English) — штучностворена Чарльзом Огденом на основі англійської мови;
 Спрощена англійська (Simplified English) — мова, початково розроблена для ремонтної документації в аерокосмічній галузі;
 Спеціальна англійська (Special English) — спрощена форма англійської мови, яка використовувалася для радіопередач «Голос Америки».

Штучні мови